Think tank hace referencia a varios artículos:

Política 
 Think tank, laboratorio de ideas, círculo de reflexión, reservorio de ideas, grupo de reflexión.

Música 
 Think Tank (álbum), séptimo álbum de estudio de Blur lanzado en mayo de 2003.